San Julián est un toponyme espagnol signifiant Saint-Julien et pouvant désigner:

Toponyme

Puerto San Julián, ville de la province de Santa Cruz

San Julián, ville de Bolivie

San Julián, ville de la province de Limarí

San Julián, quartier de Séville ;
San Julián de Cela, paroisse de la province de La Corogne.

San Julián, ville de l'État de Jalisco

San Julian, municipalité du Samar oriental

San Julián, municipalité du département de Sonsonate

Voir aussi 
Saint-Julien